

Rollista (i urval)
 Kyoka Suzuki
 Mieko Harada
 Yasuko Tomita
 Naomi Nishida
 Naoto Takenaka
 Tokiko Kato
 Ruriko Asaoka

Externa länkar
 

Filmer 2002
Japanska mysteriefilmer
WP:Projekt Japan